Нин Цзин (, род.27 апреля 1972) — китайская киноактриса, лауреат кинопремий.

Биография 
Родилась в 1972 году в Гуйяне провинции Гуйчжоу; её отец был китайцем, а мать принадлежала к народности наси, в результате чего Нин Цзин приобрела нехарактерную для китаянки внешность. В 1989 году поступила в Гуйчжоуский институт искусств, где изучила актёрское искусство и мультипликацию. Впоследствии переехала в Гуанчжоу, где на Чжуцзянской киностудии занялась мультипликацией. Один раз ей дали роль второго плана в фильме «Пламя любви надо льдом», что раскрыло её актёрский талант. Снявшись ещё в нескольких фильмах на ролях второго плана, она решила стать актрисой и переехала в Шанхай.

Она рассчитывала поступить в Шанхайский театральный институт, но провалилась на вступительных экзаменах. Ей пришлось работать моделью и натурщицей, и в итоге ей удалось сняться в фильме «Я противная, но очень нежная». С 1993 года Нин Цзин стала официально работать на Шанхайской киностудии. В 1997 году она получила широкую известность, снявшись в главной женской роли в фильме «». На съёмках этого фильма она познакомилась с американским актёром  и вышла за него замуж. В 2011 году они развелись.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Награды и номинации

Примечания